— японская фамилия и топоним.

Топонимы

Носители фамилии 
 Наканэ, Касуми (настоящее имя Касуми Вада; род. 1982) — японская бикини-модель и актриса.
  (род. 1953) — японский артист-канатоходец.
  (1588—1666) — японский самурай, хатамото сёгуната Токугава.
  (1836—1915) — наложница последнего сёгуна Японии Токугавы Ёсинобу.
  (род. 1949) — японский бизнесмен.
  (1752—1829) — японский самурай клана Окадзаки.
  (род. 1992) — японский актёр.
 Наканэ, Тиэ (1926—2021) — японский социальный антрополог, действительный член Японской академии наук.
  (род. 1957) — японский актёр.
  (род. 1989) — профессиональный японский бейсболист (питчер и тренер).
  (1807—1877) — японский политик периодов Эдо и Мэйдзи.
  (род. 1983) — японская порноактриса.